Veterné – dolina, odgałęzienie Dedošovej doliny w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Veterné – potok, dopływ Gaderskiego Potoku w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Veterné – szczyt w Małej Fatrze (Luczańskiej) na Słowacji